Grammaria är ett släkte av nässeldjur. Grammaria ingår i familjen Lafoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Grammaria